National Gallery (Londen)
 National Gallery of Australia
 National Gallery of Art, Washington DC
 National Gallery of Canada
 National Gallery of Ireland
 National Gallery of Scotland